Luby bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Luby, Stadt im Okres Cheb
 Luby, Ortsteil von Chyše, Okres Karlovy Vary
 Luby, Ortsteil von Klatovy, Okres Klatovy

 Dolní Luby, Ortsteil von Luby, Okres Cheb
 Horní Luby, Ortsteil von Luby, Okres Cheb

 Michael Luby, US-amerikanischer Informatiker

Siehe auch:
 Looby